Со́тниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Сотниково — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Сотниково — село в Иволгинском районе Бурятии.
 Сотниково — остановочный пункт ВСЖД, Улан-Удэ, Бурятия.
 Сотниково — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Сотниково — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Сотниково — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Сотниково — село в Канском районе Красноярского края.
 Сотниково — деревня в Курском районе Курской области.
 Сотниково — село в Фатежском районе Курской области.
 Сотниково — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Сотниково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Сотниково — деревня в Ступинском районе Московской области (городское поселение Жилёво).
 Сотниково — деревня в Ступинском районе Московской области (городское поселение Малино).
 Сотниково — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Ступинском районе Московской области.
 Сотниково — посёлок в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Сотниково — село в Мариинско-Посадском районе Чувашии.

См. также 
 Большое Сотниково
 Малое Сотниково
 Сотников